Torneo Godó 2005 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series Gold z cyklu Barcelona Open rozgrywany w dniach 18–24 kwietnia 2005 roku w Barcelonie na kortach ziemnych. Pula nagród wynosiła 900 000 dolarów.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni 

Źródło.

Drabinka

Faza finałowa 

Źródła.

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni 
  Wayne Arthurs /  Paul Hanley
  Leander Paes /  Nenad Zimonjić
  Gastón Etlis /  Martín Rodríguez
  Simon Aspelin /  Todd Perry
  Cyril Suk /  Pavel Vízner
  František Čermák /  Leoš Friedl
  Martin Damm /  Radek Štěpánek
  Jonathan Erlich /  Andy Ram

Źródła.

Drabinka

Faza finałowa 

Źródła.

Przypisy 

2005 w tenisie ziemnym
2005
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019
2005 w Hiszpanii